Giovanni Antonio Baruffaldi (1793-1819) peintre italien.
 Girolamo Baruffaldi (1675-1755), prêtre, poète, dramaturge et historien italien.
 Girolamo Baruffaldi (junior), (1740-1817), bibliographe italien.